Il doppio del torneo di tennis Nairobi Challenger 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Anand Amritraj e Srinivasan Vasudevan che hanno battuto in finale Antonio Altobelli e Giovanni Lelli Mami 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marco Armellini /  Alessandro De Minicis (primo turno)
 Anand Amritraj /  Srinivasan Vasudevan (Campioni)

 Heiner Moraing /  Tom Toomey (primo turno)
 Luca Bottazzi /  Patrizio Parrini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nairobi Challenger 1987